Identitätskarte steht für:

 Identitätskarte (Schweiz), Identitätsnachweis in der Schweiz
 Identity Card, Identitätsnachweis in fast allen Staaten mit Amtssprache Englisch, unter anderem in
 Namibia, siehe Identitätskarte (Namibia)

Siehe auch:
 Personalausweis